Friesheim ist der Ortsname von 

 Friesheim (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Friesheim (Erftstadt), Ortsteil der Stadt Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen